Чорна Вода — колишнє село на західній Лемківщині, тепер — частина села Явірки у ґміні Щавниця Малопольського воєводства
 Чорна Вода — річка в Україні, права притока Тиси.